Trespass (Genesis), het tweede album van de Engelse progressieve-rockband Genesis, uitgebracht in 1970
 Trespass (band), een Britse band
 Trespass (1992), een door Walter Hill geregisseerde speelfilm uit 1992
 Trespass (2011), een thriller uit 2011, met Nicolas Cage en Nicole Kidman in de hoofdrollen